Ex voto – locuzione latina che letteralmente, significa "a seguito di un voto"
 Ex voto – album del cantante italiano Aiello pubblicato nel 2019
 Ex voto di Carlo VI – capolavoro dell'oreficeria tardogotica conservato nel Tesoro della cattedrale di Altötting in Germania